Frans Wildiers, Belgisch advocaat, politicus en bestuurder
 Max Wildiers, Belgisch priester, filosoof en theoloog

Nederlandse of Vlaamse achternaam